Preben Van Hecke (Dendermonde, 9 juli 1982) is een Belgisch voormalig wielrenner die onder andere reed voor de Davitamon-Lottoploeg en tot anno 2019 uitkwam voor de Sport Vlaanderen-Baloise ploeg. Hij werd prof in 2004 en In 2015 werd Van Hecke Belgisch kampioen op de weg.

Overwinningen 

2001
Proloog Ronde van Luik (ploegentijdrit)
2002
Eindklassement Triptyque des Barrages
2003
6e etappe Ronde van Normandië
2004
2e etappe Ster Elektrotoer
Bergklassement Ster Elektrotoer
Noord-Nederland Tour
2006
Schaal Sels
2007
GP Zele
2008
GP Lucien Van Impe
2010
GP Zele
2011
GP Raf Jonckheere
2012
 Omloop van het Waasland
Bergklassement Ronde van Slovenië
2013
Antwerpse Havenpijl
Ronde van de Somme
Memorial Fred De Bruyne
2014
Strijdlustklassement Ronde van Oman
2015
St-Elooisprijs (Ruddervoorde)
 Belgisch kampioenschap op de weg, elite
2016
 Omloop van het Waasland
2017
Bergklassement Ronde van Noorwegen
2018
Bergklassement Ronde van Valencia
2019
Strijdlustklassement Ronde van Oman

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Ploegen 
 2003 –  Quick Step-Davitamon-Latexco
 2004 –  Relax-Bodysol
 2005 –  Davitamon-Lotto
 2006 –  Davitamon-Lotto
 2007 –  Predictor-Lotto
 2008 –  Topsport Vlaanderen
 2009 –  Topsport Vlaanderen-Mercator
 2010 –  Topsport Vlaanderen-Mercator
 2011 –  Topsport Vlaanderen-Mercator
 2012 –  Topsport Vlaanderen-Mercator
 2013 –  Topsport Vlaanderen-Baloise
 2014 –  Topsport Vlaanderen-Baloise
 2015 –  Topsport Vlaanderen-Baloise
 2015 –  Topsport Vlaanderen-Baloise
 2016 –  Topsport Vlaanderen-Baloise
 2017 –  Sport Vlaanderen-Baloise
 2018 –  Sport Vlaanderen-Baloise
 2019 –  Sport Vlaanderen-Baloise

Externe links 

Profiel op de Wielersite

Belgisch wielrenner